Die BetVictor English Open 2021 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2021/22, das vom 1. bis 7. November ausgetragen wurde. Nachdem wegen der COVID-19-Pandemie ab Juni 2020 fast alle Turniere nach Milton Keynes verlegt worden waren, kehrten die Turniere in dieser Saison wieder an ihre alten Veranstaltungsorte zurück. Nur die English Open blieben in der Marshall Arena in der mittelenglischen Stadt und erstmals wurde dort Publikum zugelassen. Das Turnier war der zweite von vier Teilen der Home Nations Series. Erstmals gab es bei dieser Turnierreihe eine Qualifikationsrunde, die zumindest zum größeren Teil vorab im weiter nördlich gelegenen Barnsley ausgetragen wurde.

Titelverteidiger Judd Trump schied im Viertelfinale aus. Der Australier Neil Robertson, der ihm im Vorjahr im Finale mit 8:9 unterlegen war, erreichte dagegen erneut das Endspiel. Diesmal war er 9:8-Sieger über den Schotten John Higgins. Für Robertson war es der 21. Titelgewinn bei einem Ranglistenturnier und der 31. Sieg bei einem Turnier der Profitour. Für Higgins war es dagegen die zweite 8:9-Niederlage beim zweiten Home-Nations-Turnier der Saison nach den Northern Ireland Open.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge blieb das Preisgeld auf einer Gesamthöhe von 405.000 £ stehen. Auch die Verteilung blieb unverändert.

Hauptturnier 
Am 1. November wurden in Milton Keynes die 16 ausstehenden Partien der Qualifikationsrunde ausgetragen. Am Tag darauf begann das Hauptturnier mit den verbliebenen 64 Spielern.

Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale stieg das auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des englischen Verbands EPSB

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde in zwei Teilen ausgetragen. Vom 17. bis 22. September 2021 fanden im Barnsley Metrodome in der nordenglischen Stadt Barnsley 47 Partien statt. Die Partien der Top 16 bzw. die der beiden Wildcard-Spieler des englischen Verbands (die beiden Finalisten der U-16-Meisterschaft Paul Deaville und Oliver Sykes) wurden am 1. November, einen Tag vor Beginn des Hauptturniers, in Milton Keynes gespielt.

An jedem der 6 Spieltage in Barnsley wurden in jeweils 4 Sessions 8 bzw. am Schlusstag 7 Partien ausgetragen. Modus aller Matches war Best of 7 (4 Gewinnframes).

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des englischen Verbands EPSB

Century-Breaks 
Im gesamten Turnierverlauf wurden 68 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt, 32 Spielern gelang mindestens ein solches Century-Break. Halbfinalist Ronnie O’Sullivan war mit 9 Centurys erfolgreicher als Turniersieger Neil Robertson, der 3 seiner 8 Centurys im Finale erzielte. Im nachgeholten Erstrundenspiel in Milton Keynes gelang Barry Hawkins ein seltenes 146-Punkte-Break. Für das höchste Turnierbreak bekam er die Zusatzprämie von 5.000 £.

Quellen

Weblinks 
 2021 English Open bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Home Nations Series
Billardturnier in Milton Keynes